Golden Joystick Award — ежегодная церемония награждения за лучшие компьютерные игры. Организуется с 1983 года британской медиакомпанией , издателем таких журналов как Computer and Video Games, Sinclair User и Official Nintendo Magazine.

По состоянию на 2014 год, Golden Joystick Awards является крупнейшей церемонией награждения компьютерных игр с точки зрения количества поданных онлайн-голосов; более 9 миллионов голосов были отданы на церемонии в 2014 году.

Победители

1983

1984

1985

1986

1988

1989

1992

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Примечания

Ссылки 
 

Премии в области компьютерных игр